Lann steht für:

 Teil des Familiennamens Le Lann
 Lann-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika